Strijkkwartet nr. 6 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 6 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 6 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 6 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 6 (Lees)
 Strijkkwartet nr. 6 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 6 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 6 (Villa-Lobos)